Anthology – raccolta di Patrice Rushen
 Anthology – raccolta dei 38 Special
 Anthology 1980-2005 – raccolta di Bryan Adams
 Anthology – raccolta degli Alan Parsons Project
 ANThology – raccolta degli Alien Ant Farm
 Anthology – raccolta di Jonathan Cain
 Anthology – raccolta dei Can
 Anthology – raccolta di Bruce Dickinson
 Anthology – raccolta dei Family
 Anthology – raccolta degli House of Lords
 Anthology – raccolta di Michael Jackson
 Anthology – raccolta di Janis Joplin
 Anthology – raccolta dei Manowar
 Anthology – raccolta dei Saxon
 Anthology – raccolta dei Warlord
 Anthology – raccolta dei The Moody Blues
 Anthology – raccolta degli Obituary
 Anthology – raccolta dei Pooh
 Anthology: SST Years 1985-1989 – raccolta degli Screaming Trees
 Anthology – raccolta degli Sham 69
 Anthology – raccolta dei Suicide Commando
 Anthology – raccolta dei Vengeance Rising
 Anthology – album di Stefan Grossman del 1968
 Anthology – album di Fausto Leali del 1970
 Anthology – album della Steve Miller Band del 1972
 Anthology 1 – raccolta dei The Beatles del 1995
 Anthology 2 – raccolta dei The Beatles del 1996
 Anthology 3 – raccolte dei The Beatles del 1996
 Anthology – album degli Asia del 1997
 Anthology – album dei Clean del 2002
 Anthology – raccolta dei Garbage del 2022
 The Anthology 1961-1977 – raccolta di Curtis Mayfield e The Impressions del 1992
 The Anthology – raccolta dei Bachman-Turner Overdrive del 1993
 The Anthology – raccolta degli A Tribe Called Quest del 1999
 The Anthology – raccolta di Joe Cocker del 1999
 The Anthology – raccolta di Chuck Berry del 2000
 The Anthology...So Far – raccolta di Ringo Starr del 2001
 The Anthology: 1947-1972 – raccolta di Muddy Waters del 2001
 The Beatles Anthology – progetto multimediale sui The Beatles